Melioracija je osposobljavanje neplodna tla za biljnu proizvodnju poboljšavanjem njegovih svojstava, odnosno isušivanje poplavnih ravnica za dobivanje novih površina za zemljoradnju. 

Dijeli se na:

Hidrotehničku - odvodnja suvišne vode ili pak natapenje tla.

Kulturnotehničku - krčenje šuma i(li) šikara, zemljani radovi.

Agromelioracija - okretanje mase tla, dubinsko rahljenje, gnojidba.

Najpoznatije su melioracije u Hrvatskoj obavljene kod Vranskog jezera (kraj Biograda na Moru), na delti Neretve, na zapadu Čepićko polje.

Vanjske poveznice 
 

Geologija
Poljoprivreda